Soman ist
 die Bezeichnung eines Nervenkampfstoffes, siehe Soman
 der Name einer Power-Noise-Band, siehe Soman (Band)

Soman ist der Familienname folgender Personen:
 Chitra Soman (* 1983), indische Sprinterin